Osoby o tym nazwisku:
 Brygida Helbig − polska pisarka mieszkająca w Niemczech
 Gustav Adolf Wilhelm von Helbig − publicysta i dyplomata
 Hermann Helbig − niemiecki zbrodniarz wojenny, członek załogi obozu koncentracyjnego
 Kurt Helbig − niemiecki sztangista
 Oskar Helbig − niemiecki zbrodniarz wojenny, członek załogi obozu koncentracyjnego
 Sebastian Helbig − niemiecki piłkarz